Приветнинское — топоним в России.

 Приветнинское — посёлок при станции в Выборгском районе Ленинградской области.
 Приветнинское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Приветнинское — платформа Октябрьской железной дороги.